Sleeping Beauty Castle, het Kasteel van Doornroosje in Disneyland Resort en Hong Kong Disneyland Resort
 Le Château de la Belle au Bois Dormant, het Kasteel van Doornroosje in Disneyland Paris